

События 

 19 января подписано перемирие в Малеструа  между королём Англии Эдуардом III и королём Франции Филиппом VI. После подписания этого перемирия, английский король с войском оставил Бретань и вернулся в Англию.

 1343—1380 — правление короля Норвегии Хакона VI.
 Завоевание Арагоном Балеарских островов.
 Выступление чесальщиков шерсти во Флоренции.
 1343—1380 — Королева Неаполя Джованна I (1326—1382).
 Мирный договор между орденом и Польшей. Тевтонский орден заставляет короля Польши Казимира Великого отказаться от Поморья, но делает некоторые территориальные уступки Польше. Присоединение к Польше Куявии.
 1343—1345 — Народное восстание в Эстонии («Юрьева ночь»).
 Весна — Иоанн Кантакузин пытался овладеть Фессалониками. Он разбит и бежал в Сербию. Болгары осадили Дидимотику, где заперлась жена Кантакузина Ирина с остатками сторонников. На помощь Кантакузину пришёл турецкий эмир Умур. С большим флотом и наёмниками Умур отразил натиск болгар и поддержал наступление Кантакузина. Осень — Кантакузин овладел многими городами и замками Фракии.
 1343—1347 — Хан Чагатаидов Казан-хан. Продолжает политику Кебек-хана. Принимает ислам.
1343 — Хан Джанибек начинает войну против итальянских колоний в Крыму.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1343 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1343 году

См. также